Albanees voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Albanees voetbalelftal onder 19 (vrouwen)